Qatada (auch Qatadah) ist Teil folgender arabischer Namen:

 Banu Qatadah, auf Qatadah ibn Idris zurückgehender arabischer Stamm
 Christian Emde alias Abu Qatada, deutscher Islamist (1984–2018)
 Harith ibn Rab'i alias Abu Qatada al-Ansari, Gefährte des Islamstifters Mohammed (gelebt im 7. Jahrhundert)
 Omar Mohammed Othman alias Abu Qatada, palästinensischer Islamist (geboren 1959 oder 1960)
 Qatada ibn al-Nu'man, Gefährte das Islamstifters Mohammed (gelebt im 7. Jahrhundert)
 Qatāda ibn Diʿāma, Koranexeget (gestorben 735 oder 736)
 Qatadah ibn Idris, Scherif von Mekka (geboren im 12. Jahrhundert, gestorben 1220 oder 1221)